

Грандв'ю — місто, штат Індіана
 Грандв'ю — місто, штат Айова
 Грандв'ю — місто, штат Міссурі
 Грандв'ю — місто, штат Техас
 Грандв'ю — місто, штат Вашингтон
 Грандв'ю — місто, штат Вісконсин
 Грандв'ю — селище, штат Іллінойс
 Грандв'ю — переписна місцевість в окрузі Гамільтон, штат Огайо
 Грандв'ю — переписна місцевість, штат Оклахома